Де Грот () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
  (род. 1979) — нидерландский футболист.
  (1914—1993) — нидерландский композитор.
  — нидерландский футболист.
  (род. 1960) — нидерландский футболист и тренер.
 Де Грот, Саул (1899—1986) — бельгийский и нидерландский политический деятель.
  (1916—1994) — нидерландский физик.
 Де Грот, Тео (1932—2012) — нидерландский футболист.
  (род. 1946) — нидерландский актёр.
  (1920—2004) — нидерландский композитор.
  (1890—1957) — нидерландский футболист.
  (1890—1957) — нидерландский композитор.
  (род. 1955) — нидерландский спортивный журналист.

См. также